Imię Micheasz nosiło dwóch biblijnych proroków:
 Micheasz (syn Jimli) – żył w czasach króla Achaba
 Micheasz (prorok mniejszy) – autor biblijnej księgi